Genètica:
Haplogrup R del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà R, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.